Буда Јеремић (Гостивар, 1. јун 1925 — Крагујевац, 5. мај 2007) био је српски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1969. || Рађање радног народа (ТВ серија) || Стражар
|-
| 1969. || Закопајте мртве (ТВ филм) || /
|-
| 1969. || Убиство на свиреп и подмукао начин и из ниских побуда || Јавни тужилац
|-
| 1969. || Заобилазни Арчибалд (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Протекција ТВ филм || Министар
|-
| 1971. || Леваци (ТВ серија) || Љубоморни муж
|-
| 1971. || Хроника паланачког гробља ТВ мини серија || Станоје, официр
|-
| 1972. || Звезде су очи ратника || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Врућ ветар (ТВ серија) || Шурдин колега с позивом за састанак
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1925.
Умрли 2007.
Гостиварци
Срби у Северној Македонији
Српски глумци
Југословенски глумци